Хрусти́цкий — фамилия, имеет женскую форму Хрустицкая. Известные носители:
 Хрустицкий, Анатолий Казимирович (род. 1952) — советский и украинский лётчик-испытатель.
 Хрустицкий, Владислав Владиславович (1902—1944) — советский военачальник, Герой Советского Союза.